El término vaqueros puede referirse:

 a los vaqueros, un tipo de pantalones hechos con mezclilla;
 a Vaqueros, una localidad de Argentina;
 a Fuente Vaqueros, una localidad y un municipio de España.